Catathyridium är ett släkte av fiskar. Catathyridium ingår i familjen Achiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattfiskar
Catathyridium